Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2021/22.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (13., 14. bzw. 15. August 2021) bis zum Saisonfinale am 14. Mai 2022 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Logo: Logo zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Trikots: Trikots, mit denen die Mannschaft in der Spielzeit aufläuft. Die Einteilung Heim, Auswärts und Ausweich richtet sich danach, wie die Trikots vom jeweiligen Verein vertrieben werden.
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Cheftrainern angegeben.
 Kapitän: Alle hauptamtlichen Mannschaftskapitäne. Nicht berücksichtigt sind deren Vertreter. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Spieler das Kapitänsamt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war.
 Nr.: Rückennummer des Spielers.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, an denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–17 für einen Spieler, der einem Kader bis einschließlich des 17. Spieltags (Winterpause) angehörte bzw. ab 18 für einen Spieler, der einem Kader ab dem 18. Spieltag angehörte (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen). Zudem sind Spieler mit II (zweite Mannschaft), U19 (A-Junioren) und U17 (B-Junioren) gekennzeichnet, die zumindest zeitweise zusätzlich im Kader einer Nachwuchsmannschaft standen (nicht bei Spielern, die lediglich Spiele in einer dieser Mannschaften absolvierten).
 Position: Angabe der Position des Spielers.
 Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit. Die untere Altersgrenze lag bei 16 Jahren.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Relegation.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Relegation.
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

FC Bayern München 

Cheftrainer: Julian Nagelsmann ()
Kapitän: Manuel Neuer (/)

Borussia Dortmund 

Cheftrainer: Marco Rose (/)
Kapitän: Marco Reus ()

Bayer 04 Leverkusen 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän:  (/)

RB Leipzig 

Cheftrainer:  (/; bis zum 14. Spieltag),  (; ab dem 15. Spieltag)
 Kapitän:  (; bis zum 3. Spieltag),  (/; ab dem 4. Spieltag)

1. FC Union Berlin 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän:  (/)

SC Freiburg 

Cheftrainer: Christian Streich ()
 Kapitän: Christian Günter (/)

1. FC Köln 

Cheftrainer: Steffen Baumgart (/)
Kapitän: Jonas Hector ()

1. FSV Mainz 05 

Cheftrainer:  ()
Kapitän:  (/)

TSG 1899 Hoffenheim 

Cheftrainer: Sebastian Hoeneß (/)
Kapitän: Benjamin Hübner ()

Borussia Mönchengladbach 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän: Lars Stindl (/)

Eintracht Frankfurt 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän: Sebastian Rode (/)

VfL Wolfsburg 

Cheftrainer:  (; bis zum 9. Spieltag), Florian Kohfeldt (; ab dem 10. Spieltag)
Kapitän:  ()

VfL Bochum 

Cheftrainer: Thomas Reis (/)
Kapitän:  (/)

FC Augsburg 

Cheftrainer: Markus Weinzierl (/)
Kapitän:  ()

VfB Stuttgart 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän:  (/)

Hertha BSC 

Cheftrainer:  (; bis zum 13. Spieltag),  (; 14. bis 26. Spieltag), Felix Magath (; ab dem 27. Spieltag)
Kapitän:  (/)

Arminia Bielefeld 

Cheftrainer: Frank Kramer (; bis zum 30. Spieltag), Marco Kostmann (; Interimstrainer ab dem 31. Spieltag)
Kapitän: Fabian Klos (/) und  ()

SpVgg Greuther Fürth 

Cheftrainer: Stefan Leitl (/)
Kapitän:  (/)

Siehe auch 
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2021/22
 Kader der 3. Fußball-Liga 2021/22

Anmerkungen

Einzelnachweise 

!Kader
Kaderliste